Фланкер может означать:
 Фланкер — всадник при действии кавалерии в рассыпном строе.
 Фланкер — позиция игрока в регби и в американском футболе.
Фланкер, или Фланкер-ф (Flanker-F) — российский гиперкар. созданный Кабаргином Сергеем из Evil Empire.
 Фланкер в парфюмерии — аромат, который выпускается производителем повторно или с небольшими видоизменениями, с ограниченным выпуском.
 Фланкёр — код самолёта СУ:
Фланкер-Д — Су-33
 Фланкер-Ц — Су-30
 Фланкер-Э — Су-27М
 Фланкер-Э+ — Су-35
 Фланкер-Ф — Су-37

 Су-27 Фланкер — компьютерная игра в жанре реалистичного авиасимулятора.